Heikki Savolainen kan avse:

 Heikki Savolainen (gymnast)
 Heikki Savolainen (skådespelare)